Alkonost (folklor)
 Alkonost (zespół muzyczny)